Wormser Privileg steht für:
das Wormser Privileg (Reichsverfassung) von 1231 betreffend die Rechtsstellung der Reichsfürsten
das Wormser Privileg (Juden) von 1090 betreffend die Rechtsstellung der Wormser Juden